

Sciences humaines et sociales 
 En histoire, l'estrapade est une méthode de torture, largement utilisée par l'Inquisition.

Culture et société 
 L'estrapade est un outil utilisé en horlogerie pour enrouler un ressort en spirale et l'insérer dans le barillet d'une pendule ou d'une montre.
 La Maison de l'Estrapade () est une ancienne maison médiévale qui fut démolie en 1444 pour faire place à l'aile droite de l'hôtel de ville de Bruxelles, en Belgique.
 Rue de l'Estrapade est un film français réalisé par Jacques Becker, sorti en 1953.

Odonyme 
 La place de l'Estrapade et la rue de l'Estrapade sont une place et une voie du  de Paris ;
 La place de l'Estrapade est une place de Toulouse.